Bishop’s Castle steht für:

 Bishop’s Castle (Shropshire), Ort in Shropshire, England
 Bishop’s Castle (Glasgow), ehemalige Burg in Glasgow, Schottland

Siehe auch:
 Bishop Castle, Schloss in Colorado, Vereinigte Staaten